Krupnik – miejscowość w Bułgarii
 krupnik – napój alkoholowy
 krupnik – rodzaj zupy

 Zobacz też

 krupniok